Molekulska formula -{C21H31NO2}- se može odnositi na:

 Bornaprin
 Androizoksazol